

Toponymie 
Castejón est un nom de lieu, en Espagne, notamment porté par :
 Castejón, commune de Navarre.
 Castejón, commune de la province de Cuenca, Castille-La Manche.
 Castejón de Alarba, commune de la province de Saragosse, Aragon.
 Castejón de las Armas, commune de la province de Saragosse, Aragon.
 Castejón de Henares, commune de la province de Guadalajara, Castille-La Manche.
 Castejón de Monegros, commune de la province de Huesca, Aragon.
 Castejón del Puente, commune de la province de Huesca, Aragon.
 Castejón de Sos, commune de la province de Huesca, Aragon.
 Castejón de Tornos, commune de la province de Teruel, Aragon.
 Castejón de Valdejasa, commune de la province de Saragosse, Aragon.
 Castejón Mountains, en Aragon.
 Sierra de Castejón, en La Rioja.

Patronymie 

 Joan Castejón (né en 1945), dessinateur, peintre, sculpteur et graveur espagnol.

Homonymie de toponyme
Toponymie espagnole